Jméno a příjmení Josef Sobotka má více nositelů:

 Josef Sobotka (fotbalista) (* 1936) – český fotbalista, v 60. letech 20. století hráč TJ Spartak KPS Brno
 Josef Sobotka (odbojář) (???–1943) – český nakladatel, šéfredaktor Melantrichu, příslušník 2. odboje, otec Anděly Dvořákové
 Josef Sobotka (podnikatel) (1833–1910) – český podnikatel, obchodník z Prahy, v 70. a 80. letech 19. století poslanec Českého zemského sněmu
 Josef Sobotka (politik) (1836–1906) – český advokát a politik z Telče, v 80. letech 19. století poslanec Moravského zemského sněmu
 Josef Sobotka (zemský prezident) (1873–1942) – český a československý státní úředník, v letech 1933–1939 zemský prezident v Čechách

Reference